Новодмитриевка — название населённых пунктов.

Азербайджан 
 Новодмитриевка — название села Гурдтепе в Шемахинском районе до 1999 года.

Россия 
 Новодмитриевка — хутор в Ольховатском районе Воронежской области.
 Новодмитриевка — село в Тарумовском районе Дагестана.
 Новодмитриевка — село в Липецком районе Липецкой области.
 Новодмитриевка — село в городском округе город Выкса Нижегородской области.
 Новодмитриевка — деревня в городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Новодмитриевка — село в Александровском районе Оренбургской области.
 Новодмитриевка — посёлок в Пугачёвском районе Саратовской области.

См. также 
 Новодмитриевский